Opatowski ist der Familienname von:
 Josef Meir Opatowski, bürgerlicher Name von Joseph Opatoshu (1887–1954), polnisch-US-amerikanischer jiddischer Schriftsteller
 Wilhelm Opatowski (1810–1838), deutscher Pilzkundler

Siehe auch:
Powiat Opatowski, polnischer Landkreis